Иван Аралица (; род. , Промина) — хорватский писатель, эссеист, драматург, педагог. Член Хорватской академии наук и искусств.

Биография 
Родился близ г. Книна. Окончил педагогическое училище и философский факультет Задарского университета.

Учительствовал в селах Далмации. После периода увлечения идеями коммунизма, И. Аралица принял активное участие в событиях, известных как «Хорватская весна» (1971). Выступал за предоставление большей автономии Хорватии и свобод хорватам в СФРЮ.

Репрессии, обрушившиеся на хорватское национальное движение и последующая профессиональная и социальная деградация привели его к возвращению к христианским и католическими корнями, отказу от доктринерской пропагандистской литературы, формированию собственного литературного кредо.

После демократических перемен в Хорватии и распада Югославии, Аралица был избран в Хорватскую академию наук и искусств.

Занялся политикой. Вступил в правоцентристскую партию «Хорватское демократическое содружество» по спискам которой был избран вице-президентом парламента Хорватии.

Творчество 
И. Аралица — автор романов, повестей, рассказов, эссе и драм. По мнению специалистов, один из лучших хорватских романистов 2-й половины XX-го века.

Писал под влиянием, главным образом, реалистической фантастики и раннего модернизма, творчества Иво Андрича , Томаса Манна и Кнута Гамсуна.

С 1979 по 1989 писатель опубликовал восемь романов. Лучшие из них «Psi u trgovištu» (Псы на базаре, 1979), «Duše robova» (Души рабов, 1984), «Graditelj svratišta» (1986), «Asmodejev šal» (1988), в которых описываются драматические события в Хорватии, Боснии и Герцеговине с XVI по XVIII век, исторический пути хорватов, оказавшихся в центре «столкновения цивилизаций», трехвековой истории войн между Австрийской, Османской империями и Венецией.

Позже написал две книги публицистики (один о генезисе сербского империализма, другую — на тему исторических сложностей конфликта в Боснии и Герцеговине), ряд сатирических и политических памфлетов.

Избранные произведения 
Романы
 Konjanik (1971)
 Psi u trgovištvu (1979)
 Put bez sna (1982)
 Duše robova (1984)
 Graditelj svratišta (1986)
 Majka Marija (1992)
 Zadah ocvalog imperija (1991)
 Sokak triju ruža
 Сборник рассказов и эссе
 Opsjene paklenih crteža (1977)
 Киносценарии
 Жизнь с дядей / Zivot sa stricem (1987)
 Sokak triju ruza (видео, 1992)
 Gospa (1995)
 Cetverored (1999)
 Всадник / Konjanik (2003)

Награды 
 Орден Короля Дмитара Звонимира
 Государственная премия в области искусств Хорватии имени Владимира Назора (2010).

Примечания

Ссылки 
 Momentalni antikomunist Ivan Aralica 

Выпускники Задарского университета
Писатели Хорватии
Драматурги Хорватии
Эссеисты Хорватии
Лауреаты Государственной премии Хорватии
Писатели-модернисты
Академики Академии наук и искусств Хорватии
Депутаты Хорватского сабора